Jeux de pouvoir  est une mini-série britannique en 6 épisodes.
 Jeux de pouvoir (, 2009) est une adaptation cinématographique de la série réalisée par Kevin Macdonald.